Desa Cigugur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cigugur (administrativ by i Indonesien, lat -6,33, long 107,89), Jawa Barat, 
 Desa Cigugur (administrativ by i Indonesien, lat -7,62, long 108,42), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar